Никола́й О́ттович Югансо́н (род. 1927) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1927 году в эстонской семье. Член ВКП(б) с 1947 года.

Участник Великой Отечественной войны. С 1946 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1946—1984 гг. — уполномоченный Министерства заготовок, первый секретарь укома комсомола, заведующий отделом райкома партии, первый секретарь Таллинского горкома ВЛКСМ, секретарь парткома Таллинского машиностроительного завода, секретарь, секретарь Таллинского горкома КПЭ, в органах госбезопасности, первый секретарь Таллинского горкома КП Эстонии.

Депутат (от Эстонской ССР) Совета национальностей Верховного Совета СССР 9-го (1974—1979) и 10-го (1979—1984) созывов. С 19 февраля 1971 по 10 сентября 1988 года — член Бюро ЦК КП Эстонии.

Примечания

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета СССР. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», 1974. — Т. 9. — С. 506.
 Jaak Pihlau, Eestlaste põgenemised Läände: ärahüppajad I, Tuna, 2003 nr. 1, lk 91
 Eestimaa Kommunistliku Partei kohalikud organisatsioonid 1940—1991. Tallinn, Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus, 2005, lk 356.
 Ордена

Первые секретари Таллинского горкома КП Эстонии
Функционеры ВЛКСМ
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Члены Бюро ЦК КП Эстонии
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Эстонской ССР
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС